Sezon 2013/2014 Pucharu Świata w skeletonie – 28. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 24 listopada 2013 roku w kanadyjskim mieście Calgary. Ostatnie zawody z tego cyklu zostaną rozegrane 26 stycznia 2014 roku w niemieckim Königssee. Rozegranych zostało 15 konkursów: 7 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2013/2014 odbędą się dwie imprezy, na których rozdane zostały medale. Podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Königssee odbyły się jednocześnie mistrzostwa Europy. Główną imprezą tego sezonu były Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi.

Wśród kobiet zwyciężyła po raz pierwszy w karierze Brytyjka – Elizabeth Yarnold, zaś wśród mężczyzn zwyciężył po raz piąty z rzędu Łotysz Martins Dukurs.

Punktacja

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2013 w skeletonie
2014 w skeletonie